Николай Спиридонович Ермаков (7 января 1927 года, г. Дорогобуж Смоленской области, — 28 марта 1987 года, г. Москва) — первый секретарь Кемеровского обкома КПСС в 1985—87 гг. Член КПСС с 1961 года. Член ЦК КПСС (1986—87 гг.).

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1942 году приехал в Сталинск. С 1945 по 1950 годы работал на КМК.
 1960—64 — начальник Листвянского шахтостроительного управления
 1964—66 — первый секретарь Куйбышевского райкома КПСС г. Новокузнецка
 1966—68 — секретарь Новокузнецкого горкома КПСС
 1968—74 — второй секретарь Новокузнецкого горкома КПСС
 1974—83 — первый секретарь Новокузнецкого горкома КПСС
 1983—84 — второй секретарь Кемеровского обкома КПСС
 1984—85 — Первый заместитель заведующего Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС
 1985—87 — первый секретарь Кемеровского обкома КПСС
 Депутат Верховного Совета РСФСР в 1975—85 и 1985—86 гг.
 С 26 октября 1986 года — депутат Верховного Совета СССР

Скончался 28 марта 1987 года в Москве от рака желудка. Похоронен на Редаковском кладбище Новокузнецка Кемеровской области.

Награды и премии 

Орден Ленина (6 января 1987)Три ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1974)Медаль «Ветеран труда»Юбилейная медаль «За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»Медаль «60 лет Монгольской народной революции»Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (2001, посмертно)Почётный гражданин Кемеровской области (посмертно)Почётный гражданин города Новокузнецка (1998, посмертно)
Премия Совета Министров СССР за разработку проекта и строительство Конверторного цеха № 2 Западно-Сибирского металлургического комбината (1976)

Память 
В городе Новокузнецке с 2003 расположен Проспект Ермакова, со сквером названным в честь Николая Спиридоновича Ермакова. В городе Новокузнецк действует Фонд имени Н. С. Ермакова.

Сочинения 
 Кузбасс в XII пятилетке. Курсом ускорения.

Примечания

Литература 
Коновалов А. Б. История Кемеровской области в биографиях партийных руководителей. — Кемерово: Кузбассвузидат, 2004. — С. 328—359.

Ссылки 
 Они строили большой Кузбасс. Лидеры региона 1943-1990 

Первые секретари Кемеровского обкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Умершие от рака желудка
Выпускники Сибирского индустриального университета
Почётные граждане Новокузнецка
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Первые секретари Новокузнецкого горкома КПСС
Вторые секретари Кемеровского обкома КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС